Union Congregational Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Union Congregational Church (Essex County, Massachusetts), NRHP-ID 14000894
 Union Congregational Church (Taunton, Massachusetts), NRHP-ID 84002232
 Union Congregational Church (Worcester, Massachusetts), NRHP-ID 80000599